Са́лтовский совет может означать:
 Верхне-Салтовский сельский совет - входил до 2000 года в состав Волчанского района Харьковской области; административный центр совета находился в селе Верхний Салтов.
 Старо-Салтовский поселковый совет — входил до 2020 года в состав Волчанского района Харьковской области; административный центр совета находился в посёлке Старый Салтов.